

Aziende 
 Sako – azienda finlandese specializzata in fucili di precisione

Persone 
 Bakary Sako – calciatore francese naturalizzato maliano
 Ken'ichi Sako – ex cestista e allenatore di pallacanestro giapponese
 Louis Raphaël I Sako – cardinale e patriarca cattolico iracheno
 Neal Sako – cestista francese
 Valbona Sako – politica albanese